Madsen (strojnica), danska strojnica
 Madsen (prezime), dansko prezime
 Madsen (glazbeni sastav), njemački glazbeni sastav